Jean-Luc Moreau (né en 1937), professeur de langues finno-ougriennes à l'Institut national des langues et civilisations orientales, poète et traducteur.
 Jean-Luc Moreau (né en 1947), essayiste, critique et écrivain français.
 Jean-Luc Moreau (né en 1944), metteur en scène et comédien français.
 Jean-Luc Moreau (né en 1963), journaliste automobile français.